Pilchowitz je německý název pro:
 Plchovice, vesnici v Česku v Pardubickém kraji
 Pilchowice, vesnici v Polsku ve Slezském vojvodství